El término Troy puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Ciudades

En los Estados Unidos
 a Troy, ciudad ubicada en el condado de Pike, en el estado de Alabama;
la Universidad de Troy está situada en esta ciudad.
 a Troy, pueblo ubicado en el condado de Montgomery en el estado de Carolina del Norte;
 a Troy, pueblo ubicado en el condado de Greenwood en el estado de Carolina del Sur;
 a Troy, ciudad ubicada en el condado de Doniphan en el estado de Kansas;
 a Troy, ciudad ubicada en el condado de Oakland en el estado de Míchigan;
 a Troy, ciudad ubicada en el condado de Rensselaer en el estado de Nueva York; 
 a Troy, ciudad ubicada en el condado de Miami en el estado de Ohio;
 a Troy, área no incorporada ubicada en el condado de Wallowa en el estado de Oregón;
 a Troy, ciudad ubicada en el condado de Bradford en el estado de Pensilvania;
 a Troy, pueblo ubicado en el condado de Orleans en el estado de Vermont;

Deportes
 a Troy Trojans, equipo deportivo de la Universidad de Troy, Alabama;

Ficción
 a Troy, personaje ficticio de la película Saw;
 a Troy Bolton, protagonista de la película High School Musical;
 a Troy McClure, personaje ficticio de la serie Los Simpson;

 a Troy: Fall of a City (Troya: Caída de una ciudad), miniserie en Netflix.

Personas 
 a Troy Murphy, jugador estadounidense de baloncesto.